Fleetwood puede hacer referencia a:
Fleetwood (familia baronial), familia de origen Anglo-Sueco
Fleetwood (Pensilvania), población de Estados Unidos
Fleetwood Mac, banda de blues y rock
Fleetwood Town Football Club, equipo de fútbol británico
Fleetwood (Lancashire), población de Inglaterra

Personas
Mick Fleetwood, músico y actor británico
Moses Fleetwood Walker, jugador de baseball estadounidense